Wiederkehr steht für
 Wiederkehr (Architektur), bestimmte orthogonal ausgerichtete Anbauten an Fassade oder Dach von Gebäuden
 eine Rückkehr oder eine Wiederholung
 den Zeitraum, den eine Leuchtfeuerkennung für ein komplettes Signal benötigt, siehe Kennung
 das zweite Kommen des christlichen Messias am Jüngsten Tag, die Parusie
 die Fortsetzung des Films Independence Day, siehe Independence Day: Wiederkehr
 Wiederkehr Village, Stadt im US-Bundesstaat Arkansas

Wiederkehr ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Wiederkehr (1915–1985), Schweizer Architekt
 Christine Wiederkehr (* 1978), Schweizer Filmregisseurin
 Christoph Wiederkehr (* 1990), österreichischer Politiker (NEOS)
 Dietrich Wiederkehr (* 1933), Schweizer römisch-katholischer Theologe
 Gido Wiederkehr (* 1941), Schweizer Maler, Grafiker und Kunstpädagoge
 Gustav Wiederkehr (1905–1972), Schweizer Fußballfunktionär.
 Josef Wiederkehr (* 1970), Schweizer Unternehmer und Politiker (CVP)
 Karl Heinrich Wiederkehr (1922–2012), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Katrin Wiederkehr (* 1942), Schweizer Psychotherapeutin und Autorin
 Roland Wiederkehr (* 1943), Schweizer Politiker (LdU)
 Stefan Wiederkehr (* 1969), deutscher Historiker und Bibliothekar

Siehe auch:

 Die Wiederkehr
 Widerkehr